Kika (meisjesnaam)
 Stichting Kinderen Kankervrij, een Nederlandse stichting op het gebied van kinderkanker 
 KiKA, een Duitse kinderzender van ARD en ZDF 
 Kika (film), een Spaanse film van Pedro Almodóvar uit 1993